Lucio Emilio Paolo è il nome di diversi personaggi della storia romana. Tra questi si ricordano:

Lucio Emilio Paolo, console morto nella battaglia di Canne, nel 216 a.C.
Lucio Emilio Paolo Macedonico, vincitore della battaglia di Pidna nel 168 a.C.
Lucio Emilio Paolo, console nel 50 a.C.
Lucio Emilio Paolo, console nel 1